
Lista obejmuje wychowanków i zawodników klubu hokejowego Unii Oświęcim.

A~B~C~Ć~D~~F~G~H~I~J~K~L~Ł~M~N~O~P~R~S~Ś~Š~T~U~V~W~Z

A 
Mateusz Adamus,
Serhij Ałeksiejew,
Siergiej Antipow,
Aleksandr Artiomienko,

B 
Rafał Baca,
Pavel Bacho,
Marek Badžo,
Dávid Bajaník,
Maciej Baran,
Peter Barinka,
Victor Bartley,
Mateusz Bepierszcz,
Damian Bernaś,
Peter Bezuška,
Rafał Bibrzycki,
Jan Boháček,
Czesław Borowicz,
Jaroslav Brňo,
Gilbert Brulé,
Martin Buček,
Artur Budzowski,
Matej Bukna,
Łukasz Bułanowski,

C 
Siarhiej Chamko,
Ryszard Chlebda,
Ľubomír Chmelo,
Marek Cholewa,
Piotr Cinalski,
Bartosz Ciura,

Č 
Miroslav Číhal,

D 
Teddy Da Costa,
Jan Daneček,
Ivan Dornič,
Paweł Dronia,
Jesse Dudas,
Krzysztof Dudkiewicz,
Mariusz Dulęba,
Krystian Dziubiński,

F 
Paweł Fiedor,
Michal Fikrt,
Milan Filipi,
Martin Filo,
Patrik Flašar,

G 
Ladislav Gábriš,
Jerzy Gabryś,
Peter Gallo,
Michał Garbocz,
Siemion Garszyn,
Roman Gavalier,
Mateusz Gębczyk,
Ryan Glenn,
Sebastian Gonera,
Daniel Graca,
Michał Gryc,
Krzysztof Gutkowski,

H 
Radim Haas,
Alexandr Hegegy,
Jere Helenius,
Karel Horný,
Slavomír Hriňa,

I 
Mateusz Iskrzycki,
Marek Ivan,

J 
Tomáš Jakeš,
Mariusz Jakubik,
Marcin Jaros,
Ireneusz Jarosz,
Miroslav Javin,
Tomasz Jaworski,
Aleš Ježek,
Tomasz Jóźwik,
Tomasz Jurczak,
Mariusz Justka,

K 
Marian Kajzerek,
Luka Kalan,
Kamil Kalinowski,
Jurij Karatajew,
Michał Kasperczyk,
Martin Kasperlík,
Andrzej Kądziołka,
Roman Kelner,
Arkadiusz Klaja,
Michaił Klimin,
Waldemar Klisiak,
Jarosław Kłys,
Gregor Koblar,
Wojciech Koczy,
Filip Komorski,
Adam Kot,
Andrzej Kotoński,
Adrian Kowalówka,
Robert Kowalówka,
Sebastian Kowalówka,
Marcin Kozak,
Róbert Krajči,
Łukasz Krzemień,
Przemysław Krzemień,
Adrian Kubas,
Jakub Kubrak,
Krzysztof Kulawik,
Patryk Kusak,
Tomasz Kwadrans,
Marcin Kwiatek,
Robert Kwiatkowski,
Daniel Kysela,
Juha Kilholma

L 
Adrian Labryga,
Konrad Lacheta,
Michał Lacheta,
Daniel Laszkiewicz,
Leszek Laszkiewicz,
Władimir Leszko,
Petr Lipina,
Sebastian Lipiński,
Patrik Luža,

Ł 
Sebastian Łabuz,
Witold Łazarz,
Mikołaj Łopuski,
Gleb Łucznikow,

M 
Cole MacDonald,
Witold Magiera,
Grzegorz Maj,
Artur Malicki,
Patryk Malicki,
Bartłomiej Manista,
Justin Mazurek,
Brett McKenzie,
Radek Meidl,
Aleksandr Miedwiediew,
Dmitrij Miedwiediew,
Peter Misal,
Jewhen Młynczenko,
Marek Modrzejewski,
Roman Mucha,

N 
Miloš Nachtman,
Dmitrij Nicziuchin,
Zbigniew Niedośpiał,
Angel Nikolov,
Kirył Nikulin,
Patryk Noworyta,
Szymon Noworyta,
Jakub Nowotarski,

O 
Mariusz Obstarczyk,
Daniił Oriechin,

P 
Adrian Parzyszek,
Kamil Paszek,
Tomasz Peksa,
Zack Phillips,
Tomasz Piątek,
Grzegorz Piekarski,
Damian Piotrowicz,
Dariusz Płatek,
Filip Płonka,
Marek Pohl,
Gabriel Połącarz,
Paweł Połącarz,
Tomasz Połącarz,
Lukáš Popela,
Klemen Pretnar,
Kamil Pribila,
Radek Procházka,
Andrej Prokopczik,
Adrian Prusak,
Mariusz Przewoźny,
Adam Przystał,
Mariusz Puzio,
Martin Przygodzki

R 
Jakub Radwan,
Lassi Raitanen,
Dominik Raška,
Victor Rollin Carlsson,
Petr Rozum,
Jarosław Różański,
Miłosz Ryczko,
Jarosław Rzeszutko,

Ř 
Lukáš Říha,
Dalibor Řimský,

S 
Gabriel Samolej,
Piotr Sarnik,
Clarke Saunders,
Dalibor Sedlář,
Łukasz Sękowski,
Eliezer Sherbatov,
Michal Simon,
Nikolajs Sirotkins,
Johan Skinnars,
Paweł Skrzypkowski,
Jan Sołtys,
Wojciech Stachura,
Sebastian Stańczyk,
Marek Stebnicki,
Paul Swindlehurst,
Siarhiej Szabanau,
Piotr Szałaśny,
Maciej Szewczyk,
Zbigniew Szydłowski,

Š 
Jakub Šaur,
Jiří Šindelář,
Mihails Šostaks,
Filip Štefanka,

T 
Peter Tabaček,
Bartłomiej Talaga,
Andrej Themár,
Jurij Tiuleniew,
Wojciech Tkacz,
Mirosław Tomasik,
Roman Tvrdoň,
Rafał Twardy,
Aleksiej Trandin,
Andrej Themar,

V 
Petr Valušiak,
Matúš Vizváry,
Lubomír Vosátko,
Liro Verholmen

W 
Jakub Wanacki,
Dariusz Wanat,
Mateusz Wardecki,
Andrzej Wawrzonkowski,
Sławomir Wieloch,
Łukasz Wilczek,
Ty Wishart,
Przemysław Witek,
Mariusz Wojciechowski,
Wojciech Wojtarowicz,
Tomasz Wołkowicz,

Z 
Andrzej Zabawa,
Jacek Zamojski,
Miroslav Zaťko,
Krzysztof Zborowski,
Jiří Zdeněk,
Piotr Zdunek,
Łukasz Ziober,
Ondrej Zošiak,
Michał Zubek,
Marek Zukal,

Ż 
Adam Żogała.

Bibliografia 
 Profil klubu w bazie eurohockey.com
 Profil klubu w bazie eliteprospects.com
 

Oświęcim
Unia Oświęcim (hokej na lodzie)